Fuzija (lat. fusio: izljev, istjecanje) može značiti:
 fuzija može značiti stapanje, slijevanje, spajanje, udruživanje, ujedinjavanje.
 nuklearna fuzija, u fizici, je proces spajanja lakih atomskih jezgri u teže (sve do željeza 56Fe), pri kojem se zbog gubitka mase (defekta mase) oslobađa golema količina energije. 
 fuzija (jezikoslovlje), u jezikoslovlju, je pojam koji označuje proces stapanja nekoliko gramatičkih funkcija u jednoj jedinici izraza, na primjer u jednom afiksu (predmetak ili dometak).
 fuzija (ekonomija), u ekonomiji, je proces spajanja dvaju ili više poduzeća u jedno novo poduzeće, kojim nastaje jedan novi pravni subjekt. U širem značenju, fuzija je i proces pripajanja jednoga ili više poduzeća drugomu poduzeću (akvizicija poduzeća).

Izvori